Козелков — русская фамилия. Известные носители:

 Козелков, Владимир Сергеевич — актёр Театра Киноактёра, Заслуженный артист РФ (1998).
 Козелков, Пётр Андреянович (?—1888) — генерал-майор, герой штурма Геок-Тепе.